Alberton – città statunitense
 Alberton – città sudafricana
 Alberton – comune canadese